Ел Тирон има више значења:

 Ел Тирон, Ел Прогресо (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Тирон, Ел Сентенарио (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Тирон (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тирон (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Тирон (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику